Кубок мира по горнолыжному спорту сезона 2009/2010 годов — 44-й по счёту сезон Кубка мира, который начался 24 октября 2009 года в австрийском Зёльдене и завершился 14 марта 2010 года в немецком Гармиш-Партенкирхене.

В феврале 2010 года соревнования Кубка мира не проводились, так как сильнейшие горнолыжники принимали участие в зимних Олимпийских играх в канадском Ванкувере (соревнования на горнолыжном курорте Уистлер-Блэккомб прошли с 15 по 27 февраля).

Действующими обладателями Кубка мира по итогам предыдущего сезона являлись норвежец Аксель Лунд Свиндаль и американка Линдси Вонн. Вонн сумела защитить свой титул, выиграв кроме большого «Хрустального глобуса», также 3 малых «глобуса» за победы в зачёте скоростного спуска, супергиганта и суперкомбинации. Аксель Лунд Свиндаль занял лишь 4-е место в общем зачёте, победу же одержал 23-летний швейцарец Карло Янка, который был лишь 7-м в общем зачёте в сезоне 2008/09. Для мужской сборной Швейцарии это стало первой победой в общем зачёте Кубка мира с сезона 1991/92, когда первым стал Пауль Аккола. Несмотря на победу в общем зачёте, Янка не выиграл ни одного зачёта отдельных дисциплин: он был вторым в зачётах скоростного спуска, гигантского слалома и комбинации.

Общий зачёт

Мужчины 
Итог после 34 стартов

Женщины 
Итог 32 стартов

Календарь сезона

Легенда 
 DH — скоростной спуск
 SG — супергигант
 GS — гигантский слалом
 SL — слалом
 К — комбинация
 SС — суперкомбинация

Мужчины

Женщины

Команды

Зачёт отдельных дисциплин

Мужчины

Общий зачет

Скоростной спуск

Супергигант

Гигантский слалом

Слалом

Суперкомбинация

Женщины

Общий зачет

Скоростной спуск

Супергигант

Гигантский слалом

Слалом

Суперкомбинация

Кубок наций

Общий зачёт

Мужчины

Женщины 

2010
2009 год в горнолыжном спорте
2010 год в горнолыжном спорте
Зимние виды спорта в сезоне 2009/2010